Babet peut désigner :
 Anastajia Babet, une haltérophile mauricienne,
 Auguste Babet, un homme politique français de l'île de La Réunion qui fut maire de Saint-Pierre.
 Charles-Joseph-Amédée Babet (1898-1975), général français.
 Babet, de son vrai nom Élisabet Maistre, une musicienne française, membre du groupe Dionysos.
 Raphaël Babet, un homme politique français de l'île de La Réunion qui fut député.
 une pomme de pin dans le parler stéphanois.
 le Piton Babet, un sommet côtier de La Réunion.

Homonymie de patronyme